Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine français Ciel et Espace
 Paul Cirou (1869-1951), peintre orientaliste français